

Bułgaria 
 Konusz – wieś w obwodzie Chaskowo
 Konusz – wieś w obwodzie Płowdiw